Doba (Hongarije), een plaats in Hongarije
Doba (Ivoorkust), een plaats in Ivoorkust
Doba (Tsjaad), een plaats in Tsjaad
Doba (Satu Mare), een gemeente in het Roemeense district Satu Mare
Doba, een plaats in gemeente Dobrin, Roemeense district Sălaj
Doba, een plaats in gemeente Pleșoiu, Roemeense district Olt